Aleksandr Vladimirovitch Filimonov (en ), né le  à Iochkar-Ola, est un footballeur international russe.

Filimonov évolue au poste de gardien de but, notamment au Spartak Moscou entre 1996 et 2001, remportant six titres de champion de Russie consécutifs. Il évolue aussi avec l'équipe de Russie de football et de beach soccer.

Biographie 

Filimonov compte seize sélections en équipe de Russie entre 1998 et 2002 mais il perd son poste de titulaire après une erreur sur un coup franc de Chevtchenko qui barra la route de l'Euro 2000 pour la Russie. Il fait partie des 23 Russes sélectionnés pour la Coupe du monde 2002 mais il ne joue pas une seule minute.

Il est élu meilleur gardien de but de Russie en 1998 par le journal "Ogoniok".

Statistiques

Palmarès 
  Spartak Moscou
 Champion de Russie : 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001.
 Vainqueur de la Coupe de Russie : 1998.

Liens externes

Notes et références 

Footballeur international russe
Footballeur soviétique
Joueur du FK Fakel Voronej
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Tekstilchtchik Kamychine
Gardien de but du Dynamo Kiev
Joueur du FK Ouralan Elista
Joueur du FK Moscou
Joueur du Nea Salamina Famagouste
Joueur du Kouban Krasnodar
Joueur russe de beach soccer
Naissance à Iochkar-Ola
Naissance en RSFS de Russie
Naissance en octobre 1973
Joueur de l'Arsenal Toula
Joueur du Lokomotiv Tachkent